Różanna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Różanna, village du powiat de Bydgoszcz, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Różanna, village du powiat de Świecie, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Różanna, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Różanna, village de la voïvodie de Łódź ;
 Różanna, village de la voïvodie de Mazovie.